Суды любви () — во времена рыцарства во Франции и Провансе судилища из знатных дам, обсуждавшие вопросы о любви.
 «Суды Любви» (фр. Arrêts d’amour; ок. 1460) — популярный сборник куртуазной поэзии в прозе французского поэта Марциала Овернского (1430—1508).